Альма́гро ():
Топоним
 Альмагро — город в Испании
 Альмагро — город на Кубе.
 Альмагро — город в Перу.
 Альмагро — город на Филиппинах.
 Альмагро — район Буэнос-Айреса, столицы Аргентины.
 Диего-де-Альмагро — город в Чили.
Фамилия
 Диего де Альмагро (1475—1538) — испанский конкистадор.
 Диего де Альмагро Младший (1520—1542) — испанский конкистадор, сын предыдущего.
  (род. 1963) — министр иностранных дел Уругвая в 2010—2015 годах.
 Николас Альмагро (род. 1985) — испанский профессиональный теннисист.

 Другое
 «Альмагро» — аргентинский футбольный клуб.